Натуральне число 1848
 1848 рік до нашої ери
 1848 рік нашої ери